Lorton ist der Familienname folgender Personen:

 David Lorton, ein britischer Ägyptologe
 Justine Lorton-Radburn (* 1974), britische Fußballspielerin

Orte:

im Vereinigten Königreich:
 Lorton (Cumbria)

in den Vereinigten Staaten:
 Lorton (Alabama)
 Lorton (Nebraska)
 Lorton (Virginia)